Sázava kan verwijzen naar een aantal plaatsen en rivieren in Tsjechië:
 Sázava (okres Benešov), stad in okres Benešov
 Sázava (okres Ústí nad Orlicí), gemeente in okres Ústí nad Orlicí
 Sázava (okres Žďár nad Sázavou), gemeente in okres Žďár nad Sázavou

 Sázava (rivier), een zijrivier van de Moldau
 Moravská Sázava, een zijrivier van de Morava